Osoby o tym nazwisku:
 Czesław Domin (1929-1996) – rzymskokatolicki biskup 
 Jarosław Domin (ur. 1958) – polski aktor filmowy i dubbingowy
 Jerzy Domin (1931-2015) – polski aktor teatralny
 Marek Domin (1963-2019) – polski polityk, przedsiębiorca, rolnik, poseł na Sejm